Борислав Богдановић може да се односи на:

 Борислав Богдановић (сликар) (1899-1970)
 Борислав Богдановић (хемичар) (1934-2010), инострани члан САНУ.